

Jednostki administracyjne 
 Bruma – przedmieście Johannesburga, miasta w RPA

Osoby 
 Armindo Tué Na Bangna – portugalski piłkarz pochodzący z Gwinei Bissau znany powszechnie jako Bruma,
 Jeffrey Bruma – holenderski piłkarz
 Marciano Bruma – holenderski piłkarz

Inne 
 bruma – łacińskie określenie na przesilenie zimowe